Het ATP-toernooi van Estoril 2005 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2005. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Estádio Nacional in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Estoril
2005